Куруман — місто в ПАР.
 Куруман — марганцево-залізорудний басейн.